Премия Джун Форей () — это специальная награда, вручаемая отдельным лицам в знак признания их значительного и благотворительного влияния на искусство и индустрию анимации. Награда вручается Международной ассоциацией мультипликационного кино  на ежегодной церемонии премии «Энни» с 1995 года. Она названа в честь актрисы озвучивания Джун Форей.

Получатели премии

Примечания

Ссылки
June Foray Award  на сайте премии «Энни». 
ASIFA-Hollywood  официальный сайт

Джун Форей
Кинопремии США
Награды, появившиеся в 1995 году
Появились в 1995 году в США
Награды по алфавиту